Duinati – abitanti di Duino-Aurisina
Duinati – abitanti di Duino